Virgilio Hernández Paesa (Chalons, Francia, 5 de septiembre de 1968) es un exfutbolista español que se desempeñaba como lateral izquierdo.

Clubes

Enlaces externos 
 

Futbolistas de Zaragoza
Futbolistas del Real Zaragoza en los años 1980
Futbolistas del Club Deportivo Logroñés
Futbolistas del Real Murcia Club de Fútbol en los años 1990
Futbolistas de la Unió Esportiva Lleida
Futbolistas de la Sociedad Deportiva Compostela
Futbolistas de la Sociedad Deportiva Huesca en los años 1990
Futbolistas del Club Polideportivo Mérida
Futbolistas del Club Deportivo Binéfar
Futbolistas del Águilas Club de Fútbol
Nacidos en Châlons-en-Champagne